Bärnstein ist

ein Ortsname:
 Bärnstein (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schloss Bärnstein, ehemaliges Schloss im oben genannten Ort

ein Familienname:
 Adolf Pernwerth von Bärnstein (1836–1918), deutscher Eisenbahnbeamter und Studentenhistoriker

Siehe auch:
 Bärenstein
 Baernstein
 Barnstein
 Bernstein (Begriffsklärung)